Merikanto ist der Familienname folgender Personen:

 Aarre Merikanto (1893–1958), finnischer Komponist
 Oskar Merikanto (1868–1924), finnischer Komponist